Le terme affaire classée (en anglais, Case Closed) se rapporte à toute affaire judiciaire - en particulier, une affaire criminelle - qui a été jugée définitivement, et dont le dossier peut dès lors être classé dans les archives de la Justice.

Affaire classée peut désigner :
 Affaire classée, court-métrage français de Charles Vanel (1932) ;
 Affaire classée, film indien de Mrinal Sen (1982) ;
 Affaire classée (Case Closed), téléfilm américain de Dick Lowry, diffusé en 1988 ;
 Affaire classée, court-métrage français de Luc Gallissaires (1997) ;
 Affaire classée, groupe de rock français de Morlaix (2009).